Pierre Lebon (1890-1967) homme politique français
 Pierre Lebon, un technicien français du cinéma